(qui signifie « lézard œuf ») est un genre de dinosaure Alvarezsauridé de la formation Barun Goyot du Crétacé supérieur (Campanien) dans le sud de la Mongolie. Le type et la seule espèce est , connu à partir d'un squelette partiel constitué de fragments de deux dernières vertèbres dorsales, trois vertèbres sacrées antérieures, ilium droit, pubis et ischion gauche et droit, tibia droit articulé, péroné, métatarsiens II et IV, et phalanges IV-1 et IV-2, carpométacarpe droit, phalanges manuelles gauche et droite II-1, fémur droit, phalange pédieuse gauche II-1 et fragments de phalanges non identifiées.

Découverte et dénomination 
En 2022, l'espèce type Ondogurvel alifanovi a été nommée et décrite par Alexander O. Averianov et Alexey V. Lopatin. Le nom générique, « Ondogurvel » combine les mots mongols өндөг « ondo », signifiant œuf, et гүрвэл « gurvel », signifiant lézard. Le nom spécifique, « alifanovi » rend hommage au défunt paléontologue russe Vladimir Alifanov qui a trouvé le spécimen holotype (PIN 5838/1) en 1999.

Description 
Ondogurvel était un théropode bipède. Comme les autres Parvicursorinés, il avait un humérus robuste et de longs membres postérieurs suggérant un mode de vie de coureur. Il est unique en ce que, contrairement à tous les autres Alvarezsauridés, il a les métatarses II et IV complètement fusionnés le long de leur zone de contact.

Les différences suivantes avec Parvicursor, un autre parvicursoriné de la formation de Barun Goyot, ont été identifiées par Averianov & Lopatin (2022) :

 crête supra acétabulaire de l'ilium arquée dorsalement ;
 le tibia est moins incurvé latéralement dans le plan transversal ;
 phalange pédieuse II-1 relativement plus courte.

D'autre part, les descripteurs ont noté que les fémurs d'Ondogurvel et de Parvicursor sont presque identiques. Mickey Mortimer a suggéré qu'Ondogurvel pourrait être un synonyme junior de Parvicursor, qui n'est connu que d'un individu juvénile.

Classification 
Averianov et Lopatin (2022) placent Ondogurvel dans la sous-famille des Alvarezsauridés Parvicursorinae qui sont classés selon la morphologie de leur mains. Ils ont découvert qu'Ondogurvel formait un clade avec Xixianykus et Albinykus qui avaient des métatarsiens II et IV fusionnés de manière proximale. L'article de description propose également que « la différence drastique dans la morphologie du carpométacarpe chez les Parvicursorinae peut suggérer une profonde divergence entre les lignées de Parvicursorinae représentées par les alvarezsauridés de Bissekty - Linhenykus et Mononykus - Ondogurvel ».

Phylogénie d'après Averianov & Lopatin (2022) :

Paléobiologie 
Nemegtomaia, un oviraptorosaure, est également connu de la localité de Nemegt de la formation mongole de Barun Goyot. D'autres localités ont livré des dinosaures dont d'autres alvarezsauridés (Ceratonykus, Khulsanurus et Parvicursor), ainsi que des dromaeosaures (Hulsanpes, Kuru et Shri), des oviraptorosaures (Conchoraptor et Heyuannia), un sauropode (Quaesitosaurus), des cératopsiens (Bagaceratops et Breviceratops), un pachycéphalosaure (Tylocephale) et des ankylosaures (Saichania, Tarchia, et Zaraapelta).

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022